Il singolare del torneo di tennis China Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Courier (campione)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Martin Damm (primo turno)

 Magnus Gustafsson (finale)
 Jiří Novák (primo turno)
 Scott Draper (primo turno)
 Richey Reneberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 1997